Mănăstirea Bistrița se referă la două mănăstiri cu același nume:

 Mănăstirea Bistrița - mănăstire de călugări din satul Bistrița (din comuna Viișoara, județul Neamț)
 Mănăstirea Bistrița - mănăstire de maici din satul Bistrița (din comuna Costești, județul Vâlcea)